Personen met de achternaam Scholes
Clarke Scholes, Amerikaans zwemmer
Myron Scholes, Canadees econoom, Nobelprijs voor de economie in 1997
Paul Scholes, Engels voetballer

Wetenschap
Black-Scholes, term uit de financiële wiskunde